Sagami-See bezeichnet:
 Sagami-nada, das Seegebiet (die See) vor der japanischen Sagami-Bucht
 Sagami-ko, ein See in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Sagami-ko-machi, die ehemalige Stadt Sagami-See am See, siehe Sagamiko